Сила любви и голоса Live — первый концертный альбом украинской певицы Тины Кароль, выпущенный 16 июня 2014 года. Это первый live-альбом в Украине записанный полностью во время сольного тура.

Об альбоме 
В альбом вошло 17 треков из разных творческих периодов Тины Кароль. Это первый live-альбом на Украине, который был полностью записан во время сольного турне исполнительницы.

Кароль отказалась от какого-либо последующего студийного редактирования «живого концерта». Вокал певицы и игра музыкантов звучат без дополнительных обработок и изменений, что придало альбому ощущение «настоящего». Певица также оставила нетронутыми свои монологи между песнями и живое общение со зрителями.

Альбом Тины Кароль был записан во время концертного тура «Сила любви и голоса». В каждый из 26 городов в турне вместе с коллективом певицы ездила мобильная студия звукозаписи, и все 26 концертов певицы были записаны от начала до конца. Основной сложностью было правильно записать зрительный зал, чтобы слушатель мог полноценно погрузиться в атмосферу концерта или вновь пережить те же эмоции, которые он ощущал непосредственно во время самого выступления.

Также в честь релиза нового альбома, в социальной сети «Вконтакте» было запущено интернет-радио, которое транслировало исключительно живой концерт Тины Кароль «Сила любви и голоса» в режиме нон-стоп. Каждый пользователь смог не только бесплатно слушать это радио на официальной странице Кароль, но и добавлять радиостанцию к себе на собственную страницу.

Список композиций

История релиза

Примечания

См. также 
 Сила любви и голоса

Ссылки 
 tinakarol.com Официальный сайт Тины Кароль.

Концертные альбомы 2014 года
Альбомы Тины Кароль